Тит Флавий Сабин ():
 Тит Флавий Сабин (8/9 — 69) — сын предыдущего, старший брат императора Веспасиана, консул-суффект 47 года, префект Рима (61—68 и 69)
 Тит Флавий Сабин — сын предыдущего, консул-суффект 69 и 72 годов
 Тит Флавий Сабин — сын предыдущего, консул 82 года